Юрко́в — фамилия и топоним.

Известные носители

А 
 
 Юрков, Алексей Яковлевич (1923—1997) — полный кавалер Ордена Славы.
 Юрков, Анатолий Петрович (род. 1935) — советский и российский журналист, лауреат премии «Золотое перо России».
 Юрков, Андрей Сергеевич (род. 1983) — бобслеист, участник Олимпийских игр.

Б

В 
 Юрков, Владимир Николаевич (1936—2002) — российский шахматист, мастер спорта СССР.

Д

И 
 Юрков, Иван Иванович (1924—1945) — Герой Советского Союза.
 Юрков, Игорь Владимирович (1902—1929) — русский поэт.

П 
 Паисий (Юрков) (род. 1970) — архиерей Русской православной церкви.
 Юрков, Пётр Алексеевич (1880—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.

С 
 Юрков, Станислав Герасимович (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.



Топоним 
 Юрков — хутор, Красногвардейский район, Белгородская область.

См. также